

Мітюково — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Мітюково — присілок, Медведевський район, Марій Ел